Desa Jambe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jambe (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 108,39), Jawa Barat, 
 Desa Jambe (administrativ by i Indonesien, lat -6,30, long 106,48), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar